Countrywide Classic 2008 — 82-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лос-Анджелесе, США, и являющегося частью ATP Тура 2008 в рамках международной серии соревнований ATP. Также соревнование продолжало мужскую часть сезона US Open Series того сезона. Пара лидеров зачёта этого первенства — Рафаэль Надаль и Энди Маррей — в Калифорнию не приехали.

В 2008 году турнир прошёл с 4 по 10 августа.

Первым сеянным в одиночном турнире был Энди Роддик (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Мартин дель Потро выигрывает свой 3й в сезоне и в карьере одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Энди Роддик сыграл свой 3й одиночный финал в сезоне и 39й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Рохан Бопанна выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Эрик Буторак выигрывает 1й в сезоне и 4й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Countrywide Classic

 ATP Тур 2008
 US Open Series 2008

 Международная серия ATP

 East West Bank Classic 2008

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте АТР 
 

США
Теннис
Август 2008 года
2008